Vikarsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vikarsjön (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (87,4 ha)
Vikarsjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,6 ha)
Vikarsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (6,29 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn